Quintus Cassius Longinus är ett namn som burits av två romare:

* Quintus Cassius Longinus (konsul), romersk politiker, konsul 164 f.Kr.
 Quintus Cassius Longinus (tribun), romersk politiker, folktribun 49 f.Kr.